Граф де Чинчон () — испанский аристократический титул, созданный 9 мая 1520 года королем Карлосом I Габсбургом для испанского дворянина Фернандо де Кабрера и Бобадильи (ум. 1521).

История титула 
В 1489 году королева Испании Изабелла Кастильская пожаловала титула сеньора де Чинчона кастильскому дворянину Андресу де Кабрере (1430—1511). С 1467 года он был женат на Беатрис де Бобадилья, 1-й маркизе де Мойя (1440—1511), советнице и приближенной королевы Изабеллы Кастильской. Потомки Андреса де Кабреры владели графским титулом до 1683 года, когда он перешел к итальянской аристократической семье Савелли.

В 1738 году Джузеппе Сфорца-Чезарини, 11-й граф де Чинчон (1729—1738), продал свои земли и право собственности инфанту Филиппу Испанскому (1720—1765), будущему герцогу Пармскому, сыну короля Испании Филиппа V. Филипп передал 28 мая 1761 года графский титул своему младшему брату, инфанту Луису Антони Хайме (1727—1785). В 1828 году после смерти Марии Терезы де Бурбон-и-Вильябрига, 15-й графини де Чинчон (1779—1828), графский титул унаследовала её дочь, Карлота де Годой-и-Бурбон (1800—1886), 16-я графиня де Чинчон (1828—1886). Также она носила титула 2-й герцогини де Суэка (1851—1886) и 1-й маркизы де Боадилья-дель-Монте (1853—1886).

В 1886 году после смерти Карлоты де Годой-и-Бурбон графский титул перешёл к итальянской семье Русполи. Карлота де Годой-и-Бурбон в 1821 году вышла замуж за итальянского аристократа Камило де Русполи (1788—1864), сына Франческо де Русполи, 3-го князя де Черветере, и графини Марии Леопольды фон Кевенхюллер-Меч.

В честь Аны де Осорио, 4-й графини де Чинчон, жены вице-короля Перу Луиса Херонимо де Кабрера, было названо Хинное дерево (Цинхона). Ана де Осорио в 1638 году была излечена от лихорадки корой хинного дерева.

Список графов де Чинчон 
 Фернандо де Кабрера-и-Бобадилья (умер 1521), 1-й граф де Чинчон (1520—1521), второй сын Андреса де Кабрера (1430—1511), 1-го сеньора де Чинчона (1489—1511)
 Педро де Кабрера-и-де-ла-Куэва (умер 19 августа 1575), 2-й граф де Чинчон (1521—1575), сын предыдущего
 Диего Фернандес де Кабрера-и-Мендоса, 3-й граф де Чинчон (1575—?), сын предыдущего
 Луис Херонимо де Кабрера-и-Пачеко (20 октября 1589 — 28 октября 1647), 4-й граф де Чинчон (? — 1647), сын предыдущего
 Франсиско Фернандес де Кабрера-и-Энрикес-де-Ривера, 5-й граф де Чинчон (25 января 1629 — 3 октября 1665), сын предыдущего
 Инес де Кастро-и-Кабрера (ум. 27 декабря 1665), 6-я графиня де Чинчон (1665), кузина предыдущего
 Франсиска де Карденас-и-Кастро (1660 — 23 октября 1669), 7-я графиня де Чинчон (1665—1669), дочь предыдущей
 Франсиска де Кастро-и-Кабрера (ум. 22 февраля 1683), 8-я графиня де Чинчон (1669—1683), дочь Андреса де Кастро-Кабреры-и-Бобадильи (ум. 1647), тетка предыдущей
 Джулио Савелли-и-Перетти (5 февраля 1626 — 5 марта 1712), 9-й граф де Чинчон (1683—1712), сын Марии Феличе Перетти (1603—1650), княгини де Альбано, 3-й княгини де Венафро, троюродный племянник предыдущей
 Джан Джорджо Сфорца Чезарини Савелли (1678—1729), 10-й граф де Чинчон (1712—1729), сын Ливии Чезарини (ум. 1712), герцогини Сфорца-Чезарини, внучатый племянник предыдущего
 Сфорца Джузеппе Сфорца Чезарини (10 июня 1705 — 11 августа 1744), 11-й граф де Чинчон (1729—1738), сын Гаэтано Сфорца Чезарини, 2-го герцога Сфорца-Чезарини (1674—1727), племянник предыдущего
 Фелипе де Бурбон-и-Фарнесио (15 марта 1720 — 18 июля 1765), 12-й граф де Чинчон (1738—1761), третий сын испанского короля Филиппа V (1683—1746) от второго брака с Изабеллой Фарнезе (1692—1766).
 Луис де Бурбон-и-Фарнесио (25 июля 1727 — 7 августа 1785), 13-й граф де Чинчон (1761—1785), младший (четвертый) сын испанского короля Филиппа V (1683—1746) от второго брака с Изабеллой Фарнезе (1692—1766).
 Луис Мария де Бурбон-и-Вальябрига (22 мая 1777 — 19 марта 1823), 14-й граф де Чинчон (1785—1803), единственный сын предыдущего от морганатического брака с Марией Терезой де Валабрига (1757—1820)
 Мария Тереза де Бурбон-и-Вальябрига (6 марта 1778 — 23 ноября 1828), 15-я графиня де Чинчон (1803—1828), старшая дочь Луиса де Бурбона-и-Фарнесио (1727—1785) от морганатического брака с Марией Терезой де Валабрига (1757—1820), сестра предыдущего
 Карлота Луиза де Годой-и-Бурбон (7 октября 1800 — 13 мая 1886), 16-я графиня де Чинчон (1828—1886), единственная дочь Мануэля де Годоя, 1-го герцога де Суэка (1767—1851) от первого брака с Марией Терезой де Бурбон, 15-й графиней де Чинчон (1779—1828).
 Карлос Русполи-и-Альварес-де-Толедо (1 марта 1858 — 10 ноября 1936), 17-й граф де Чинчон (1886—1936), старший сын Адольфо Русполи-и-Годоя (1822—1914), 2-го герцога Алькудия (1851—1914), и Розалии Альварес де Толедо-и-Сильва-Базан, де Палафокс-Портокарреро-и-Тельес-Хирон (1833—1865). Внук Карлоты де Годой, 16-й графини де Чинчон
 Камило Карлос Русполи-и-Каро (5 июня 1904 — 20 ноября 1975), 18-й граф де Чинчон (1936—1975), единственный сын предыдущего от первого брака со его кузиной, доньей Марией дель Кармен Каро-и-Каро-и-Альварес-де-Толедо-и-Гумусио (1856/1865 — 1907)
 Карлос Освальдо Русполи-и-Моренес (5 августа 1932 — 25 октября 2016), 19-й граф де Чинчон (1975—2016), старший сын предыдущего и доньи Марии де Белен Моренес-и-Артега, 18-й графини де Баньярес (1906—1999).

Генеалогическое дерево

Дом де Кабрера и его потомки 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Бурбоны и их потомки 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Чинчон
 Герцог Алькудия
 Герцог Суэка

Источники 
 Jaime de Salazar y Acha: Los Grandes de España (Siglos XV—XXI). Ediciones Hidalguía, Madrid 2012, ISBN 978-84-939313-9-1.

Ссылки 
 Список графов де Чинчон 

Графы Испании
Испанские Бурбоны